Plaats in Indonesië
 Ulee Tutue (Mutiara Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
 Ulee Tutue (Peukan Baro), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
 Ulee Tutue (Pidie), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh